Il toponimo Galicea può riferirsi a diverse località della Romania:
Galicea, comune del distretto di Vâlcea
Galicea Mare, comune del distretto di Dolj